

Personnes portant ce nom 
 Alessandro Castellani (1823-1883), orfèvre italien ;
 Andrea Castellani (1972-), joueur de rugby italien ;
 Bruto Castellani (1881-1933), acteur italien ;
 Cesar Castellani (mort en 1905) architecte en Guyane Britannique ;
 Charles Castellani (1838-1913), peintre et auteur dramatique italien ;
 Daniel Castellani (1961-), joueur de volley-ball argentin ;
 Enrico Castellani (1930-2017), peintre italien ;
 Flavio Castellani, astronome italien ;
 Franco Castellani (1915-1996), acteur italien ;
 Fortunato Pio Castellani (1794-1865), restaurateur d'art italien ;
 Iván Castellani (1991-) joueur de volley argentin ;
 John Castellani (1926-), ancien entraîneur américain de basket-ball ;
 Leonardo Castellani (1899-1981), prêtre, romancier, poète, essayiste, philosophe et théologien argentin ;
 Mario Castellani (1906-1978), acteur italien ;
  ;
 Renato Castellani (1913-1985), réalisateur de cinéma italien ;
 Romuald Castellani (1922-2005), footballeur français.

Divers 
 Peintre de Castellani, peintre de la Grèce antique ;
 Rotonde Castellani, bâtiment du centre de Bruxelles ;
 Stade Carlo-Castellani, stade à Empoli.

Voir aussi